Manzanilla del campo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.
 El nombre común de la planta Herniaria glabra.
 El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
 El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
 El nombre común de la planta Chamaemelum nobile.
 El nombre común de la planta Helichrysum stoechas.